Михаил Татаринов:
 Татаринов, Михаил Владимирович (род. 1966) — советский и российский хоккеист.
 Татаринов, Михаил Иванович (XVII век) — атаман Войска Донского.
 Татаринов, Михаил Спиридонович (1857 — ?) — депутат Государственной думы, большевик.